Maccabi Haifa F.C. er en fodboldklub i Haifa, Israel.

Kendte tidligere spillere 
  Michael Zandberg

Kendte tidligere trænere 
  Jack Mansell 
  Avraham Grant 
  Itzhak Shum

           

Fodboldklubber i Israel
Etableret i 1913